

Cinema
 Twelve – film di Joel Schumacher del 2010

Fumetti 
 Twelve – supergruppo di supereroi dell'universo Marvel Comics

Letteratura 
 Twelve – romanzo di Nick McDonell del 2002

Musica 
 Twelve – album dei Cobalt 60 del 1998
 Twelve – album di Patti Smith del 2007

Altri progetti